Cesta na Brdo je naziv več cest:
 Cesta na Brdo, Kokrica
 Cesta na Brdo, Kovor
 Cesta na Brdo, Ljubljana
 Cesta na Brdo, Šentjur
 Cesta na Brdo, Šentvid pri Lukovici